Cette page d'homonymie recense les types de tempêtes et diverses références (linguistiques, artistiques, événementielles, etc.) dérivées de ce phénomène météorologique.

Météorologie 
 Un avis de tempête, un message météorologique maritime destiné à prévenir le public et les marins de l'existence d'un vent correspondant à la force 10 ou 11 sur l'échelle de Beaufort dans une région déterminée.

Types 
 Une tempête, un phénomène météorologie violent sur terre ou sur mer ;
 Une tempête tropicale, un phénomène météorologique violent qui prend naissance et se déplace dans une zone tropicale ;
 Une tempête subtropicale, un phénomène météorologique violent qui se forme entre l'Équateur et 50 degrés de latitude (nord et sud) ;
 Une tempête de neige, un phénomène météorologique violent provoquant de fortes chutes de neige ;
 Une Tempête du Cap Hatteras, une dépression des latitudes moyennes en développement rapide qui longe la côte Est de l'Amérique du Nord ;
 Une onde de tempête, le rehaussement du niveau de la mer sur la côte, causé par les vents d'une importante dépression qui pousse sur la surface de l'océan ou d'un lac ;
 Une tempête synoptique continentale américaine, une dépression importante qui se forme dans le sud ou le sud-ouest des États-Unis et se déplace vers le nord-est pour aller affecter le midwest américain, la région des Grands Lacs et l'est du continent.

par extension :
 Une tempête de sable, un phénomène météorologique violent où le vent transporte de grandes quantités de sable ;
 Une tempête de poussière, un phénomène météorologique violent où le vent transporte de grandes quantités de poussière arrachée au sol desséché ;

et indirectement :
 Une tempête de feu, un incendie violent qui génère son propre système de vents ;
 Une tempête d'insectes, une agrégation ou nuée d'insectes faisant penser à un nuage violent ;
 Une tempête magnétique ou tempête géomagnétique, des variations de l'activité solaire qui provoquent des fluctuations brusques et intenses du champ magnétique terrestre ;
 Une tempête de diffusion ou tempête de broadcast (broadcast storm), une saturation du réseau internet entraînant son blocage ;
 Une tempête d'idées ou "brainstorming" ou "remue-méninges", une technique formalisée de résolution créative de problème sous la direction d'un animateur.

Événements

Tempêtes européennes 
Les noms des tempêtes européennes sont donnés par l'Institut de météorologie de l'Université de Berlin. Moyennant un peu plus de 230 euros pour une dépression, 350 pour un anticyclone, tout un chacun peut acheter le droit de donner son prénom à une perturbation. L'opération, baptisée , connaît un franc succès en 2017. L'argent recueilli par l'université allemande sert au financement de la station météorologique de l'université.
 Liste des tempêtes européennes
 1987, octobre : Tempête de 1987 en Bretagne
 1990, janvier : Tempête Daria dans le nord-ouest de l'Europe
 1990, février: Tempête Vivian dans le nord-est de l'Europe
 1990, février et mars : Tempête Wiebke dans le nord-est de l'Europe
 1999, décembre : Tempête Lothar en France
 1999, décembre : Tempête Martin en France
 1999, décembre : Tempête Anatol en Suède et en Allemagne
 2004, décembre : Tempête Dagmar
 2005, janvier : Tempête Erwin, en Europe du Nord
 2007, janvier : Tempête Kyrill, en Europe du Nord
 2007, janvier : Tempête Per, dans les pays scandinaves
 2008, février mars : Tempête Emma, en Europe du Nord-Ouest
 2009, janvier : Tempête Klaus, sud de la France
 2009, février : Tempête Quinten, Nord de la France, Belgique, Suisse
 2010, février : Tempête à Madère, île du Portugal
 2010, février mars : Tempête Xynthia, Europe de l'Ouest et du Nord
 2011, décembre : Tempête Friedhelm, Irlande, Écosse, Scandinavie
 2011, décembre : Tempête Gunter, sud de la France
 2011, décembre : Tempête Joachim, du Nord de l'Espagne à la Pologne et la Finlande
 2011, décembre : Tempête Robert, îles britanniques
 2011, décembre : Tempête Ulli, Europe du Nord-Ouest
 2012, janvier : Tempête Andrea, Europe de l'Ouest et du Nord
 2013, octobre : Tempête Christian, Europe du Nord-Ouest
 2013, novembre : Tempête Cleopatra, Sardaigne, Corse
 2013, décembre : Tempête Xaver, Europe du Nord
 2013, décembre : Tempête Dirk ou Tempête de Noël, Europe de l'Ouest, du Nord et de l'Est
 2014, février : Tempête Petra, Europe de l'Ouest
 2015, janvier : Tempête Hermann, quart nord-ouest de la France
 2016, mars : Tempête Jeanne, Bretagne
 2017, janvier : Tempête Egon, nord-ouest de la France, Belgique
 2017,  : Tempête Kurt, nord-ouest de la France
 2017, 3- : Tempête Leiv, ouest de la France
 2017, 5- : Tempête Marcel, sud de la France
 2017, 22- : Tempête Thomas, nord de la France
 2017, 6- : Tempête Zeus, ouest de la France
 2017, 11- : Tempête Ana : Europe du nord et Espagne
 2017, 27- : Tempête Bruno : Espagne et France

Tempêtes tropicales 
 Liste des tempêtes tropicales ;
 Tous les articles commençant par "Tempête tropicale".

Tempêtes du siècle 
 , surnom de plusieurs tempêtes importantes qui ont marqué les annales.

Tempêtes solaires 
 Liste de tempêtes solaires.

Tempêtes de convection 
 La Tempête du Dragon (Dragon Storm), une tempête de convection dans l'hémisphère austral de Saturne.

Arts 
Le terme Tempête est également utilisé dans les arts :

Cinéma

Courts métrages 
 2002 : Avis de tempête, un court métrage français de Nicolas Alberny pour Arte.

Longs métrages 
 
 1914 : Tess au pays des tempêtes (Tess of the Storm Country), un film muet américain d'Edwin S. Porter ;
 1922 : Tess au pays des tempêtes (Tess of the Storm Country), un film muet américain de John S. Robertson ;
 1922 : Tempêtes, un film muet français de Robert Boudrioz ;
 1928 : Tempête (Tempest), un film américain de Sam Taylor ;
 1929 : Tempête (The Squall), un film d'Alexander Korda ;
 1929 : Tempête sur l'Asie (Potomok Tchingis-Khana « Le Descendant de Gengis Khan »), un film soviétique de Vsevolod Poudovkine ;
 1930 : Tempête sur le mont Blanc (Stürme über dem Mont Blanc), un film allemand d'Arnold Fanck ;
 1934 : Une tempête sous un crâne, le premier film d'une trilogie de Raymond Bernard qui forme Les Misérables, une adaptation française du roman éponyme de Victor Hugo ;
 1935 : Tempête au cirque (O'Shaughnessy's Boy), un film américain de Richard Boleslawski ;
 1937 : Tempête dans une tasse de thé (Storm in a Teacup), un film britannique de Ian Dalrymple et Victor Saville ;
 1938 : Tempête sur l'Asie, un film français de Richard Oswald ;
 1938 : Tempête sur le Bengale, (Storm Over Bengal), un film américain de Sidney Salkow ;
 1940 : Tempête ou Tempête sur Paris, un film français de Dominique Bernard-Deschamps ;
 1945 : Tempête sur les Alpes, un film de Marcel Ichac tourné aux côtés des FFI des Alpes ;
 1950 : Tempête au phare (Θύελλα στο φάρο) ou L'Erreur d'une mère, un film grec de Grigóris Grigoríou ;
 1951 : Tempête sur la colline (Thunder on the Hill), un film américain de Douglas Sirk ;
 1953 : Tempête sous la mer (Beneath the 12-Mile Reef), un film américain de Robert D. Webb ;
 1956 : Au cœur de la tempête (Storm Center), un film américain réalisé par Daniel Taradash
 1962 : Tempête à Washington (Advise & Consent), un film américain d'Otto Preminger ;
 1962 : La Planète des tempêtes (Планета бурь), un film soviétique de science-fiction de Pavel Klouchantsev ;
 1982 : Tempête (Tempest), un film américain de Paul Mazursky, adapté de la pièce de William Shakespeare ;
 1984 : Tempête de neige sur la jungle, un film documentaire français de Jacques-Yves Cousteau ;
 1997 : Tempête dans un verre d'eau, un film français de Arnold Barkus ;
 2000 : En pleine tempête ou La tempête au Québec (The Perfect Storm), un film américain de Wolfgang Petersen ;
 2006 : Hellboy : Le Sabre des tempêtes (Hellboy: Sword of Storms), un film d'animation américain de 2006, inspiré du comic Hellboy de Mike Mignola ;
 2009 : Tempête de boulettes géantes (Cloudy with a Chance of Meatballs, un film d'animation américain de Phil Lord et Chris Miller ;
 2009 : Tempête, mon chien (Storm), un film danois de Giacomo Campeotto ;
 2012 : Tempête sous un crâne, un film documentaire de Clara Bouffartigue ;
 2013 : Tempête de boulettes géantes 2 (Cloudy with a Chance of Meatballs 2), un film d'animation américain de Cody Cameron et Kris Pearn ;
 2015 : Tempête, un film français de Samuel Collardey ;
 2022 : Tempête, film français de Christian Duguay.

Télévision 
 Le Chevalier Tempête, un feuilleton télévisé français en 13 épisodes, créé par André-Paul Antoine et Pierre-André Bréal et diffusé en 1967 ;
 Orages d'été, avis de tempête, une mini-série française de Jean Sagols diffusée en 1990.
 Marie-Tempête, une mini-série télévisée française en 2 épisodes de Denis Malleval et diffusée en 1999 ;
 Terrance et Philippe : de tempêtes en naufrage (Terrance and Phillip: Behind the Blow), le cinquième épisode de la cinquième saison de la série télévisée animée South Park, ainsi que le  de l'émission, diffusé en 2001 ;
 En pleine tempête, deux épisodes ( et 11) de la première saison de la série télévisée américaine Stargate Atlantis, diffusée en 2004 et 2005 ;
 Au cœur de la tempête (Die Sturmflut), un téléfilm allemand réalisé par Jorgo Papavassiliou, sorti en 2006 ;
 Au cœur de la tempête, un téléfilm américano-canadien de Steven R. Monroe diffusé en 2008 ;
 Tempête de lave, un téléfilm canadien de Sean Dwyer diffusé en 2008 ;
 Chasseuse de tempêtes (Storm Seekers), un téléfilm américano-canadien de George Mendeluk diffusé en 2008 à la télévision.
 La Vallée des tempêtes (Tornado Valley), un téléfilm américain d' diffusé en 2009 ;
 La tempête de neige (Three Days of Snow), treizième épisode de la saison 4 de How I Met Your Mother diffusé en 2009 ;
 Tempêtes, un téléfilm français de Dominique Baron, Marc Rivière et Michel Sibra, diffusé en 2010 ;
 Tempête de météorites (Meteor Storm), un téléfilm américain de Tibor Takács, diffusé en 2010 ;
 Tempête solaire : Au péril de la Terre (CAT. 8), un téléfilm canadien de Kevin Fair diffusé en France en 2013 ;
 Au cœur de la tempête (Category 5), un téléfilm américain de Rob King, sorti en 2014.

Littérature

Extraits célèbres 
 , phrase biblique du Livre d'Osée 8, traduction œcuménique de la Bible,  ;
 , extrait d'un poème de Nizami, poète perse du  ;

Œuvres 
 La Visite du capitaine Tempête dans le ciel ou La Visite au ciel du captaine Tempête ou La Visite du capitaine Stormfield au paradis (Captain Stormfield's Visit to Heaven), une nouvelle inachevée de Mark Twain, publiée en 1907-1908 ;
 Tempête sur la Manche, une nouvelle de Georges Simenon qui fait partie de la série des Maigret, publiée en 1938 ;
 Tempête rouge (Red Storm Rising), un roman de Tom Clancy publié en 1986 ;
 La Révolte de Tempête, un des quatre tomes du roman Mariel (Mariel of Redwall), le quatrième tome de la série Rougemuraille de Brian Jacques publié en 1991 ;
 Tempête de glace (The Ice Storm), un roman américain de Rick Moody publié en 1994 ;
 La Mère des tempêtes (Mother of Storms), un roman de science-fiction de John Barnes publié en 1994 ;
 C'était tous les jours tempête, un roman de Jérôme Garcin, publié en 2001 ;
 Tempête intergalactique (The Approaching Storm), un roman de science-fiction d'Alan Dean Foster situé dans l'univers étendu de Star Wars, publié en 2002 ;
 Le Chasseur de tempête, un roman de fantasy jeunesse de Paul Stewart et Chris Riddell, publié en 2002.
 Tempête sur Cestus (The Cestus Deception), un roman de science-fiction de Steven Barnes publié en 2003 ;
 Tempête solaire (Sunstorm), un roman anglais de science-fiction d'Arthur C. Clarke et Stephen Baxter, publié en 2005 ;
 Tempête (Tempest), un roman de Troy Denning situé dans l'univers étendu de Star Wars, publié en 2006 ;
 Le Maître des tempêtes, le deuxième tome de la trilogie l'Autre de Pierre Bottero, sorti en 2007 ;
 Mary Tempête, un roman d'Alain Surget, publié en 2007 ;
 Tempête sur Cape Cod (Mobbed), un roman policier de Carol Higgins Clark, publié en 2011 ;
 Tempête un recueil de deux romans courts de J. M. G. Le Clézio, publié en 2014.

BD 
 Yorik des tempêtes, une bande dessinée de pirates créée par André-Paul Duchâteau et Eddy Paape dans le journal de Tintin en 1971 ;
 Au cœur de la tempête ou Voyage au cœur de la tempête, bande dessinée américaine de Will Eisner sortie en 1991 ;
 Tempête sur Brest, le troisième tome de la série de bande dessinée L'Épervier, sorti en 1997 ;
 Tempête chez les figueuleuses, la  de la série Le Scrameustache de Gos et Walt, sorti en 2001 ;
 Avis de tempête, le  de la série de bande dessinée Cédric de Laudec et Raoul Cauvin sorti en 2001.

Peinture 
 Tempête de neige en mer ou Tempête de neige (Snow Storm - Steam-Boat off a Harbour's Mouth), un tableau du peintre anglais Joseph Mallord William Turner peint en 1842.

Musique 
 Tempête et Châtiments le troisième album du groupe de rock celtique L'Ange Vert, et le deuxième morceau de l'album.

Jeux vidéo 
 Tempête de glace et Tempête de feu, deux versions du jeu vidéo de rôle Inazuma Eleven 2 développé par Level-5 ;

Titres connexes 
  : de nombreuses autres œuvres de différents arts portant le titre La Tempête ou Une Tempête.

Divers

Langue française

Expressions 
 « Tempête sous un crâne », une expression française signifiant « Conflit intérieur de la conscience, tiraillée entre des pensées contradictoires ». Cette expression est tirée du titre d'un des chapitres des Misérables de Victor Hugo.
 « Tempête dans un verre d'eau », une expression française signifiant « agitation exagérée autour d’un sujet qui est, somme toute, peu important, voire insignifiant ».
 , une expression française signifiant « Situation faussement calme ou potentiellement tendue qui peut dégénérer violemment ».

Proverbe 
 « Qui sème le vent récolte la tempête », proverbe qui signifie « Quand on provoque le désordre, il ne faut pas s’étonner de ses conséquences ».

Guerre 
 Plan Tempête ou Opération tempête ou Plan Burza ou Opération Burza (Akcja Burza), une série de soulèvements de la résistance polonaise contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Opération tempête d'août, l'invasion soviétique de la Mandchourie en  à la fin de la Seconde Guerre mondiale, conflit entre la Russie et le Japon ;
 Opération Tempête-333 (Шторм-333), une opération armée soviétique de 1979 au début de la guerre d'Afghanistan qui a provoqué la mort du président afghan Hafizullah Amin ;
 Tempête du désert (Desert Storm en anglais), une opération militaire des États-Unis contre l'Irak en 1991, qui a mis fin à l'occupation du Koweït par l'Irak ;
 Opération Tempête (Operacija Oluja ou Операција Олуја), une offensive militaire menée par les forces croates contre la Serbie pendant la guerre de Croatie en 1995 ;
 Brigade de la Tempête du Nord, un groupe rebelle de la guerre civile syrienne ;
 Opération Tempête décisive, une opération armée d'une coalition d'une dizaine de pays arabes avec à sa tête l'Arabie saoudite, en  pour remettre au pouvoir le président Abd Rabo Mansour Hadi, renversé par l'insurrection houthis au Yémen ;
 , le nom de plusieurs navires de la Marine française.

Sport 
 Tempête Football Club, un club de football haïtien basé à Saint-Marc ;
 AS Tempête Mocaf, un club de la République centrafricaine de football basé à Bangui.

Zoologie 
 l'Océanite tempête ou Pétrel tempête, une espèce d'oiseaux de mer de la famille des Hydrobatidae rarement visible de la côte, sauf à l'occasion des tempêtes les plus violentes.

Jeu 
 Tempête sur l'échiquier, un jeu de société, variante du jeu d'échecs.

Objet 
 Une lampe-tempête, une lampe à pétrole transportable dont la flamme est protégée du vent;
 Une bouteille tempête ou verres-de-tempêtes (en anglais Storm glass), un cylindre de verre du  hermétiquement fermé et rempli en partie d'un liquide qui servait à prévoir le temps ;
 Un briquet tempête, un briquet inventé par les marins pour permettre l'ignition en milieu venté.

Notes et références